Corre (bedrijf): een Frans merk van auto's en motorfietsen
Corre (Haute-Saône): een Franse gemeente in het departement Haute-Saône.